

Patronyme 

 Nicolas Neufchâtel  (1527 – ), peintre belge.

Toponyme

France 
 Neufchâtel-en-Bray, commune française de la Seine-Maritime ;
 Neufchâtel-en-Saosnois,  commune française de la Sarthe ;
 Neufchâtel-Hardelot,  commune française du Pas-de-Calais ;
 Neufchâtel-sur-Aisne,  commune française de l'Aisne ;
 Neufchâtel-devant-Metz, écart de la  commune française d’Augny en Moselle.

Québec 
 Neufchâtel, ancienne ville du Québec, maintenant divisée entre les quartiers Des Châtels, Neufchâtel-Est–Lebourgneuf et Loretteville, à Québec ;

Produits agricoles et alimentation 
 Neufchâtel, fromage français de la région de Neufchâtel-en-Bray, en Haute-Normandie.

Voir aussi